Ли́вай Л. Хилл (;  — ) — пастор баптистской общины города Уэст Килл (; округ Грин, штат Нью-Йорк, США), разработавший, по собственному утверждению, первый в истории цветной фотографический процесс (1850).

Гелиохромия 
Хилл назвал свой метод «гелиохромией» (, от  — Солнце и  — цвет). Несмотря на то, что самого Хилла большинство экспертов считало мошенником, а его снимки-«хиллотипы» () — раскрашенными вручную дагеротипами, создатель гелиохромии пользовался поддержкой со стороны некоторых авторитетных представителей научного сообщества — в частности, изобретателя телеграфа Сэмюэла Морзе. В 1853 году Хилл, намеренно не раскрывавший подробностей своего процесса, попытался запатентовать гелиохромный метод (заявив, что после получения патента поделится своей технологией с любым желающим — «за разумную цену»), но получил отказ. В 1855 году, после скоропостижной смерти своей жены и коллеги-фотоисследовательницы Эммелин, Хилл оставил занятия фотографией, однако в 1856 году издал «Трактат о гелиохромии» (), содержавший подробное описание разработанного им процесса.

Официальное первенство 
Ни при жизни, ни после смерти Хилла — вплоть до 1980-х годов — его работы не получили признания специалистов.

Первая официально признанная достоверная цветная фотографическая проекция («Тартановая лента») была продемонстрирована британским физиком Джеймсом Кларком Максвеллом в 1861 году.

Первые официально признанные достоверные цветные фотографии, закреплённые на материальном носителе, были получены французскими изобретателями Луи Артюром Дюко дю Ороном и Шарлем Кро в конце 1860-х годов — почти через двадцать лет после открытия Хилла.

Экспертиза 
В 1981 году историк фотографии профессор Джозеф Будро (), восстановив и усовершенствовав архаичный фотографический процесс по описанию, содержащемуся в трактате Хилла, получил — исключительно благодаря воздействию света, без добавления красителей или пигментов — хиллотипы, на которых отчётливо различались красный, зелёный, синий, жёлтый, пурпурный и оранжевый цвета.

Физико-химический анализ работ Хилла, проведённый в 2007 году старшим научным сотрудником  Дьюсеном Стьюликом () и Артом Капланом () по заказу Национального музея американской истории в составе Смитсоновского института, показал, что Хилл, пытаясь придать своим снимкам естественный колорит, действительно ретушировал их вручную — однако некоторые цвета (красный и синий) несомненно присутствовали на оригинальных хиллотипах. По словам Стьюлика, «ввиду настойчивых требований воспроизвести дополнительные цвета <…> Хилл начал вручную наносить дополнительные пигменты на свои цветные пластины, подправляя их так, чтобы они выглядели более красочными, чем оригиналы».

Примечания

Библиография

Ссылки 
  
   
  

История физики
История химии
Персоналии:История техники
Баптисты США
Пионеры цветной фотографии‎